Cheyenne Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cheyenne Township (Barton County, Kansas)
 Cheyenne Township (Lane County, Kansas)
 Cheyenne Township (Oklahoma)